Хильдесхайм:

 Хильдесхайм — город в Германии, центр одноимённого района Хильдесхайм земли Нижняя Саксония.
 Хильдесхайм — район в Германии.